

Toponyme 

 L'ancien nom de la Forteresse de Bergenhus, à Bergen en Norvège.
 Holmen, une localité suédoise de la commune de Varberg.
 Holmen, une localité suédoise de la commune de Sigtuna.
 Holmen, un quartier de Copenhague au Danemark.
 Holmen, une île du Hordaland en Norvège.

Patronyme 

Hans Holmen (1878-1958), peintre et sculpteur norvégien.
Jonas Holmen (1868-1953), skieur nordique norvégien.

Autre 
 Holmen, une entreprise papetière suédoise.